

Соколовське — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан
 Соколовське — село, Гулькевицький район, Краснодарський край
 Соколовське — присілок, Поназиревський район, Костромська область
 Соколовське — село, Сакмарський район, Оренбурзька область
 Соколовське — село, Уйський район, Челябінська область

Див. також 
 Соколівське